Tezomoc (également Tezozómoc, Tezozomoctli et Tezozomoctzin) peut faire référence à :

Fernando Alvarado Tezozómoc, chroniqueur aztèque
Tezozomochtli (mort en 1426), dirigeant d'Azcapotzalco
Tezozomoc (fils d'Itzcoatl), père de trois dirigeants aztèque
Tezozomoctli (Cuauhtitlan) (mort en 1430), dirigeant de Quauhtitlan
Tezozomoctli (Cuitlahuac Tizic) (1406–1483), dirigeant de Cuitlahuac Tizic
Tezozomoctli Acolnahuacatl, frère de Moctezuma II
Tezozomoc (son of Chimalpopoca), roi de Ecatepec

Lieux 

Tezozómoc (métro de Mexico), métro de Mexico
Parque Tezozómoc, Mexico